Monte Aprazível kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Monte Aprazível (ort), São Paulo, 
 Monte Aprazível (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar